Bridgman ist der Name von

 Frederick Arthur Bridgman (1847–1928), US-amerikanischer Maler
 George H. Bridgman (1853–1925), US-amerikanischer Arzt und Diplomat
 Mel Bridgman (* 1955), kanadischer Eishockeyspieler
 Percy Williams Bridgman (1882–1961), US-amerikanischer Physiker (1946 Physik-Nobelpreis)
 Laura Bridgman (1829–1889), US-amerikanische Taubblinde

Ort in den USA:

 Bridgman (Michigan)

Siehe auch:
 Bridgman Award, Preis der International Association for the Advancement of High Pressure Science and Technology (AIRAPT)
 Bridgman-Gletscher im Viktorialand, Antarktis
 Mount Bridgman auf der Liard-Insel, Antarktis
 Bridgeman